Абрамов, Фёдор: Абрамов, Фёдор Александрович (1920—1983) — русский советский писатель, литературовед, критик и публицист.
 Абрамов, Фёдор Алексеевич (1904—1982) — советский учёный-горняк, доктор наук, профессор.
 Абрамов, Фёдор Михайлович (1930—2007) — украинский политик.
 Абрамов, Фёдор Фёдорович (1871—1963) — русский военачальник, генерал-лейтенант.